California () — седьмой студийный альбом американской рок-группы Blink-182, yвидевший свет 1 июля 2016 года. Это первый альбом группы с новым гитаристом и вокалистом — Мэттом Скибой, который заменил Тома ДеЛонга. Альбом записан в Foxy Studios в промежутке между январем и мартом 2016 года вместе с Джоном Фельдманом. Группа, вместе с ним, регулярно проводила по 18 часов в студии, чтобы завершить запись альбома. Название альбома происходит от родного штата группы — Калифорнии и обложка создана уличным художником «D*Face».

Альбом был анонсирован 27 апреля 2016 года, вместе с выходом сингла «Bored to Death». Группа поддержит альбом большим туром по Северной Америке и Европе вместе с A Day to Remember, All Time Low и The All-American Rejects.

После тура по Северной Америке группа надеется отправиться в полноценный тур по Европе.

19 мая 2017 вышел Deluxe Edition с двенадцатью бонусными треками.

Список композиций

Чарты

Сертификация

Примечания 

Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Альбомы, возглавлявшие UK Albums Chart